Метсола () — финская фамилия.

Известные носители:
 Метсола, Роберта (род. 1979) — мальтийский политик.
 Метсола, Юха (род. 1989) — финский хоккейный вратарь.